Dans le domaine de l'Industrie :
 Découplage en automatique
 Couplage et découplage, concept de l'électronique
 Condensateur de découplage
 Découplage (RMN) en résonance magnétique nucléaire

 En économie :
 Découplage dans le cadre de la politique agricole commune
 Découplage entre croissance économique et impacts négatifs environnementaux (gaz à effet de serre, érosion de la biodiversité, épuisement des ressources naturelles, etc.)

 En cosmologie :
 Découplage du rayonnement
 Découplage des neutrinos

 En hydraulique :
 Bouteille de découplage